Bullfrog Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bullfrog Lake (Kalifornien)
 Bullfrog Lake (Minnesota)
 Bullfrog Lake (Oconto County, Wisconsin)
 Bullfrog Lake (Vilas County, Wisconsin)